Плей-оф Кубка Стенлі 2008 — стартував після регулярного чемпіонату 9 квітня та фінішував 4 червня 2008.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
Монреаль Канадієнс, чемпіон Південно-Східного дивізіону, Східної конференції – 104 очка
Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Атлантичного дивізіону – 102 очка
Вашингтон Кепіталс, чемпіон Південно-Східного дивізіону – 94 очка
Нью-Джерсі Девілс – 99 очок
Нью-Йорк Рейнджерс – 97 очок
Філадельфія Флайєрс – 95 очок
Оттава Сенаторс – 94 очка (43 перемоги)
Бостон Брюїнс – 94 очка (41 перемога)

Західна конференція 
Детройт Ред-Вінгс, чемпіон Центрального дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 115 очок
Сан-Хосе Шаркс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 108 очок
Міннесота Вайлд, чемпіон Північно-Західного дивізіону – 98 очок
Анагайм Дакс – 102 очка
Даллас Старс – 97 очок
Колорадо Аваланч – 95 очок
Калгарі Флеймс – 94 очка
Нашвілл Предаторс – 91 очко

Плей-оф

Чвертьфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Півфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Фінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Фінал Кубка Стенлі 

Детройт Ред Вінгз виграв серію 4:2.

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Найкращі воротарі 

''І = матчі; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди); В = перемоги; П = поразки; Н = нічиї; ГП = голів пропушено; ША = шатаути; %ВК = відбитих кидків (у %); СП = Середня кількість пропущених шайб

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 2007—2008